Пикассо может означать:

Персоналии 
 Пикассо, Жаклин (более известна под фамилией Рок; 1926—1986) — известна как муза и вторая жена Пабло Пикассо.
 Пикассо, Пабло (1881—1973) — испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.
 Пикассо, Палома (род. 1949) — французский модельер и бизнесвумен, ювелирный дизайнер, младшая дочь Пабло Пикассо и Франсуазы Жило.

Места 
 Башня Пикассо — небоскрёб, один из символов Мадрида.

Музеи 
 Музей Пикассо — музей в Антибе.
 Музей Пикассо — музей в Барселоне, открылся в 1963 году.
 Музей Пикассо — музей в Малаге, открылся в 2003 году.
 Музей Пикассо — музей в Париже, открылся в 1985 году.

Техника 
 Citroën Xsara Picasso — компактвэн французской компании Citroën.

В искусстве и развлечениях 
 Balls to Picasso — второй сольный студийный альбом британского хэви-метал исполнителя Брюса Дикинсона, изданный в мае 1994 года.
 «Прожить жизнь с Пикассо» — американский кинофильм 1996 года режиссёра Джеймса Айвори.

См. также 
 Picasa — бесплатная программа для работы с цифровыми фотографиями.
 «Дети Picasso» — русско-армянская музыкальная группа из Москвы.